Jméno a příjmení František Havel mělo více lidí:

 František Havel (badmintonista) (* 1967) – český badmintonista
 František Havel (generál) (1883–1958) – československý generál
 František Havel (herec) (1877–1964) – český herec a rozhlasový hlasatel a reportér
 František Havel (stavitel) (1826–1880) – pražský stavitel (1863 palác Lažanských, od 1874 Národní divadlo)

Související články 
 Havel (příjmení)